Klosterhöhe ist der Name von:

 Klosterhöhe (Wertheim), Weiler der Stadt Wertheim im Main-Tauber-Kreis, Baden-Württemberg
 Klosterhöhe (Spessart) (399 m), Berg im Spessart bei Hasselberg, Gemeinde Hasloch, Landkreis Main-Spessart, Bayern

Siehe auch:
 Klosterberg
 Klosterkuppel